

Hoofddeksels 
 biretta of bonnet, vierkante hoed gedragen door Rooms-Katholieke geestelijken
 bonnet (hoed), hoed of kap, gedragen door vrouwen en mannen
 luifelhoed, type bonnet

Merken en bedrijven 
 Champagne Alexandre Bonnet, champagnehuis
 Deutsch et Bonnet, een Frans automerk
 Automobiles René Bonnet, een Frans automerk

Medisch 
 Stand van Bonnet een symptoom in de geneeskunde
 Syndroom van Charles Bonnet, een aandoening

Overige 
 bonnet-traverse, een deel van een vesting
 motorkap, in navolging van andere talen ook bonnet genoemd
 bonnet (zeil), strook onder aan een zeil, gevoerd bij weinig wind

Plaatsen 
 Bonnet (Meuse), een plaats in het departement Meuse (Maas) in Frankrijk
 Bonnet (Denemarken), een plaats in Denemarken

Personen 
 Charles Bonnet de Villers, Frans officier
 Charles Bonnet (archeoloog), een Zwitsers archeoloog
 Charlotte Bonnet, Frans zwemster
 Eva Bonnet, Belgisch zwemster
 Tobeen, pseudoniem van de kunstschilder Félix Elie Bonnet
 Georges Bonnet, Frans politicus
 Giles Bonnet, Zuid-Afrikaans hockeyer en coach
 Guy Bonnet, Frans auteur, componist en zanger
 Jeffry Bonnet, Nederlands chansonnier, schrijver en dichter
 Joseph Bonnet, Frans orgelcomponist
 Louis Bonnet, Belgisch arts en senator
 Pierre Bonnet (doorverwijspagina)
 René Bonnet, Frans ondernemer en autoconstructeur
 Rudolf Bonnet, Nederlands kunstenaar
 Samuel Bonnet, Frans wielrenner
 Stede Bonnet, Brits militair en piraat
 William Bonnet, Frans wielrenner

Zie ook 
 Saint-Bonnet